

Palmarès 

Bayern Monaco: 2022-2023

Altri progetti

Collegamenti esterni